Copella är ett släkte av fiskar. Copella ingår i familjen Lebiasinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Copella